Cette liste de films sur la Seconde Guerre mondiale comprend des films (et téléfilms et séries) de fiction ou de propagande et des documentaires consacrés aux différents aspects relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Les films sont classés chronologiquement par thème.

Contextualisation 
Si l’on produit sans surprise un certain nombre de films de propagande pendant la guerre, beaucoup de réalisations visent d’abord à détendre les spectateurs dans une période très dure. Joseph Goebbels fit ainsi délibérément produire beaucoup plus de comédies musicales ou de films de style hollywoodien que d'œuvres proprement nazies (Le Juif Süss) ; cela dit, la contribution de Leni Riefenstahl au Triomphe de la volonté lui sera reprochée régulièrement dans l'Allemagne d'après-guerre.

Joseph Staline commanda à Sergueï Eisenstein le film Alexandre Nevski (1938), transposant le conflit à venir avec la nation germanique dans le contexte des Croisades baltes médiévales.

Aux États-Unis, ce sont les personnages de dessin animé qui prennent parti dans le conflit ; projetés avant les actualités cinématographiques, ces dessins animés avaient un fort impact sur l'opinion. Der Gross méchant loup, de Tex Avery, est particulièrement représentatif.

Films (classement thématique)

Front d'Europe de l'Ouest 

  The Foreman Went to France de Charles Frend, 1942
  Plongée à l'aube (We dive at Dawn) d'Anthony Asquith, 1943
  Le Commando de la mort (A Walk in the Sun) de Lewis Milestone, 1945
   de Brian Desmond Hurst et Terence Young, 1946
  Païsa (Paisà) de Roberto Rossellini, 1946
  Le Bataillon du ciel d'Alexander Esway, 1947
  Un homme de fer (Twelve O'Clock High) d'Henry King, 1949
  Bastogne (Battleground) de William A. Wellman, 1949
  Trois des chars d'assaut (They Were Not Divided) de Terence Young, 1950
  Sa dernière mission (Appointment in London) de Philip Leacock, 1953
  Les Briseurs de barrages (The Dam Busters) de Michael Anderson, 1955
  Attaque (Attack!) de Robert Aldrich, 1956
  Vainqueur du ciel (Reach for the Sky) de Lewis Gilbert, 1956
  Les commandos passent à l'attaque (Darby's Rangers) de William A. Wellman, 1958
  Dunkerque (Dunkirk) de Leslie Norman, 1958
  Le Bal des maudits (The Young Lions) d'Edward Dmytryk, 1958
  Le Pont (Die Brücke) de Bernhard Wicki, 1959
  L'enfer est pour les héros (Hell Is for Heroes) de Don Siegel, 1962
  L'Homme qui aimait la guerre (The War Lover) de Philip Leacock, 1962
  Le Jour le plus long (The Longest Day) de Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald et Darryl F. Zanuck, 1962
  Mission 633 (633 Squadron) de Walter Grauman, 1964
  L'Invasion secrète (The Secret Invasion) de Roger Corman, 1964
   Week-end à Zuydcoote d'Henri Verneuil, 1964
  Opération Crossbow (Operation Crossbow) de Michael Anderson, 1965
  Les Héros de Télémark (The Heroes of Telemark) d'Anthony Mann, 1965
  La Bataille des Ardennes (Battle of the Bulge) de Ken Annakin, 1965
  Les Douze Salopards (The Dirty Dozen) de Robert Aldrich, 1967
  La Brigade du diable (Devil's brigade) d'Andrew V. McLaglen, 1968
  Attaque sur le mur de l'Atlantique () de Paul Wendkos, 1968
   La Bataille pour Anzio (Anzio ; Lo Sbarco di Anzio) d'Edward Dmytryk, 1968
   Quand les aigles attaquent (Where Eagles Dare) de Brian G. Hutton, 1968
  Opération V2 (Mosquito Squadron) de Boris Sagal, 1969
  Le Pont de Remagen (The Bridge at Remagen) de John Guillermin, 1969
  Un château en enfer (Castle Keep) de Sydney Pollack, 1969
  La Bataille d'Angleterre (Battle of Britain) de Guy Hamilton, 1969
  Patton de Franklin Schaffner, 1970
  De l'or pour les braves (Kelly's Heroes) de Brian G. Hutton, 1970
  Catch 22 de Mike Nichols, 1970
  Abattoir 5 (Slaughterhouse-Five) de George Roy Hill, 1972
  Mais où est donc passée la septième compagnie ? de Robert Lamoureux, 1973
  On a retrouvé la septième compagnie de Robert Lamoureux, 1975
  L'aigle s'est envolé (The Eagle Has Landed) de John Sturges, 1976
   Un pont trop loin (A Bridge Too Far) de Richard Attenborough, 1977
  La Septième Compagnie au clair de lune de Robert Lamoureux, 1977
  L'ouragan vient de Navarone (Force 10 From Navarone) de Guy Hamilton, 1978
  Au-delà de la gloire (The Big Red One) de Samuel Fuller, 1980
  Memphis Belle de Michael Caton-Jones, 1990
  Il faut sauver le soldat Ryan (Saving Private Ryan) de Steven Spielberg, 1998
   Tmavomodrý svět (Dark Blue World) de Jan Svěrák, 2001
  The Bunker de , 2001
    Les Hommes de Sa Majesté (All the Queen's Men ; Die Männer ihrer Majestät) de Stefan Ruzowitzky, 2002
  Saints and Soldiers de Ryan Little, 2003
   Vaillant, pigeon de combat ! (Valiant) de Gary Chapman, 2005
     Indigènes (إنديجان) de Rachid Bouchareb, 2006
  Miracle à Santa Anna (Miracle at St. Anna) de Spike Lee, 2008
  Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, 2009
  Spoils of War de Jean Liberté, 2009
   (Gränsen) de , 2011
  Far Away : Les Soldats de l'espoir (마이 웨이) de Kang Je-gyu, 2011
 Company of Heroes de Don Michael Paul, 2013
     (A Estrada 47) de Vicente Ferraz, 2013
   Monuments Men (The Monuments Men) de George Clooney, 2014
  Fury de David Ayer, 2014
  Invasion day (9. april) de , 2015
  Ultimatum (Kongens nei) d'Erik Poppe, 2016
     Dunkerque (Dunkirk) de Christopher Nolan, 2017
    The Captain : L'Usurpateur (Der Hauptmann ; Kapitan) de Robert Schwentke, 2017
  Winter War de David Aboucaya, 2018
   Hurricane (303. Bitwa o Anglię) de David Blair, 2018
  La Bataille de l'Escaut (De Slag om de Schelde) de Matthijs van Heijningen Jr., 2020
  Et le ciel s'assombrit (Skyggen i mit øje) de Ole Bornedal, 2021

Bataille de l'Atlantique 

  Les Hommes de la mer (The Long Voyage Home) de John Ford, 1940
  Ceux qui servent en mer (In Which We Serve) de Noël Coward et David Lean, 1942
  Convoi vers la Russie (Action in the North Atlantic) de Lloyd Bacon, 1943
   de Charles Frend et Robert Hamer (non crédité), 1943
  Casabianca de Georges Péclet, 1951
  La Mer cruelle (The Cruel Sea) de Charles Frend, 1953
  Opération Tirpitz (Above Us the Waves) de Ralph Thomas, 1955
  Commando sur la Gironde (The Cockleshell Heroes) de José Ferrer, 1955
  La Bataille du Rio de la Plata (The Battle of the River Plate) de Michael Powell et Emeric Pressburger, 1956
  Torpilles sous l'Atlantique (The Enemy Below) de Dick Powell, 1957
  L'Ennemi silencieux (The Silent Enemy) de William Fairchild, 1958
  Coulez le Bismarck ! (Sink the Bismarck!) de Lewis Gilbert, 1960
   Sous dix drapeaux (Sotto dieci bandiere ; Under ten flags) de Duilio Coletti 1960
  La Guerre de Murphy (Murphy's War) de Peter Yates, 1971
  Le Bateau (Das Boot) de Wolfgang Petersen, 1981
   U-571 de Jonathan Mostow, 2000
  USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique (Greyhound) d'Aaron Schneider, 2020

Campagnes d'Afrique, du Moyen-Orient et de Méditerranée 

  Les Cinq Secrets du désert (Five Graves to Cairo) de Billy Wilder, 1943
  Sahara de Zoltan Korda, 1943
  L'Héroïque Parade (The Way Ahead) de Carol Reed, 1944
  Le Renard du désert (The Desert Fox: The Story of Rommel) d'Henry Hathaway, 1951
  L'Affaire Cicéron (Five Fingers) de Joseph L. Mankiewicz, 1952
  Les Rats du désert (The Desert Rats) de Robert Wise, 1953
  L'Inutile Sacrifice (Der Stern von Afrika) d'Alfred Weidenmann, 1957
  Contre-espionnage à Gibraltar (I Was Monty's Double) de John Guillermin, 1958
  Les Diables du désert (Sea of Sand) de Guy Green, 1958
   Les Canons de Navarone (The guns of Navarone) de J. Lee Thompson, 1961
  Un taxi pour Tobrouk de Denys de La Patellière, 1961
   Le Meilleur Ennemi (I due nemici ; The best of enemies) de Guy Hamilton, 1961
   Carillons sans joie de Charles Brabant, 1962
  Tobrouk, commando pour l'enfer (Tobruk) d'Arthur Hiller, 1967
   L'Enfer de la guerre (Commandos) d'Armando Crispino, 1968
   La Bataille d'El Alamein (La battaglia di El Alamein) de Giorgio Ferroni, 1969
  Patton de Franklin Schaffner, 1970
  Le Cinquième Commando (Raid on Rommel) d'Henry Hathaway, 1971
  Au-delà de la gloire (The Big Red One) de Samuel Fuller, 1980
  Les Morfalous d'Henri Verneuil, 1984
   Le Fou de guerre (Scemo di guerra) de Dino Risi, 1985
   Le Patient anglais (The English Patient) d'Anthony Minghella, 1996
  El Alamein (El Alamein - La linea del fuoco) d'Enzo Monteleone, 2002

Front de l'Est 

  La Bataille de Stalingrad (Сталинградская битва) de Vladimir Petrov, 1949
  08/15 s'en va-t-en-guerre (08/15 Zweiter Teil) de Paul May, 1955
  Soldat inconnu (Tuntematon sotilas) d'Edvin Laine, 1955
  Chiens, à vous de crever ! (Hunde, wollt ihr ewig leben !) de Frank Wisbar, 1959
  L'Ombre de l'étoile rouge (Nacht fiel über Gotenhafen) de Frank Wisbar, 1960
  L'Enfance d'Ivan (Иваново детство) d'Andreï Tarkovski, 1962
  La 359e Section (А зори здесь тихие) de Stanislav Rostotski, 1972
  La Neige en feu (Горячий снег) de Gavriil Eguiazarov, 1972
  Ils ont combattu pour la patrie (Они сражались за Родину) de Sergueï Bondartchouk, 1975
   Croix de fer (Cross of iron ; Steiner – Das Eiserne Kreuz) de Sam Peckinpah, 1977
  Requiem pour un massacre (Иди и смотри) d'Elem Klimov, 1985
     Stalingrad (Сталинград) d'Iouri Ozerov, 1990
  Stalingrad de Joseph Vilsmaier, 1993
      Stalingrad (Enemy at the Gates) de Jean-Jacques Annaud, 2001
    (Снайпер: Оружие возмездия) d', 2009
  La Bataille de Brest-Litovsk (Брестская крепость) d'Alexandre Kott, 2010
  4 Jours en mai (4 Tage im Mai) d'Achim von Borries, 2011
  Far Away : Les Soldats de l'espoir (마이 웨이) de Kang Je-gyu, 2011
  Le Tigre blanc (Белый тигр, Belyy tigr) de Karen Chakhnazarov, 2012
  Stalingrad (Сталинград) de Fiodor Bondartchouk, 2013
   Résistance (Битва за Севастополь) de Sergueï Mokritski, 2015
   Frères ennemis (1944) d'Elmo Nüganen, 2015
   (28 панфиловцев) de Kim Druzhinin et , 2016
  Unknown Soldier (Tuntematon sotilas) d'Aku Louhimies, 2017
  T-34 d'Alexeï Sidorov, 2018
  Tanks for Stalin (Танки) de Kim Druzhinin, 2018
  La Ligne de feu (Подольские курсанты) de , 2020

Guerre sino-japonaise 

   (八百壯士) de Ying Yunwei, 1938
  Lady from Chungking de William Nigh, 1942
   (八百壯士) de Ting Shan-hsi, 1977
  Camp 731 (黑太阳731 / 黑太陽731) de Tun Fei Mou, 1988
  Ne pleure pas Nanjing (南京１９３７) de Wu Ziniu, 1995
  City of Life and Death (南京！南京！) de Lu Chuan, 2009
   (喋血孤城) de Shen Dong, 2010
   Sacrifices of War (金陵十三釵) de Zhang Yimou, 2011
  Far Away : Les Soldats de l'espoir (마이 웨이) de Kang Je-gyu, 2011
  Back to 1942 (一九四二) de Feng Xiaogang, 2012
   (百团大战) de Ning Haiqiang et Zhang Yuzhong, 2015
  Les Sentinelles du Pacifique (大轰炸) de Xiao Feng, 2018
  La Brigade des 800 (八佰) de Guan Hu, 2020

 Guerre du Pacifique 

  La Sentinelle du Pacifique (Wake Island) de John Farrow, 1942
  La Bataille navale à Hawaï et au large de la Malaisie (ハワイ・マレー沖海戦) de Kajirō Yamamoto, 1942
  Air Force d'Howard Hawks, 1943
  Bataan de Tay Garnett, 1943
  Guadalcanal (Guadalcanal Diary) de Lewis Seiler, 1943
  Cry Havoc de Richard Thorpe, 1943
  L’Escadrille des faucons de Katō (加藤隼戦闘隊) de Kajirō Yamamoto, 1944
  Trente Secondes sur Tokyo (Thirty Seconds over Tokyo) de Mervyn LeRoy, 1944
  Aventures en Birmanie (Objective, Burma!) de Raoul Walsh, 1945
  Retour aux Philippines (Back to Bataan) d'Edward Dmytryk, 1945
  Les Sacrifiés (They Were Expendable) de John Ford, 1945
  Iwo Jima (Sands of Iwo Jima) d'Allan Dwan, 1949
  Okinawa (Halls of Montezuma) de Lewis Milestone, 1951
  Les Diables de Guadalcanal (Flying Leathernecks) de Nicholas Ray, 1951
  Tant qu'il y aura des hommes (From Here to Eternity) de Fred Zinnemann, 1953
  Ouragan sur le Caine (The Caine Mutiny) d'Edward Dmytryk, 1954
  Brisants humains () de Joseph Pevney, 1956
  Dieu seul le sait (Heaven Knows, Mr Allison) de John Huston, 1957
  L'Odyssée du sous-marin Nerka (Run Silent Run Deep) de Robert Wise, 1958
  Les Nus et les Morts (The Naked and the Dead) de Raoul Walsh, 1958
  La Dernière Torpille (Torpedo Run) de Joseph Pevney, 1958
  Feux dans la plaine (野火) de Kon Ichikawa, 1959
  Opération Jupons (Operation Petticoat) de Blake Edwards, 1959
  La Proie des vautours (Never So Few) de John Sturges, 1959
   (ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐) de Shūe Matsubayashi, 1960
  Saipan (Hell to Eternity) de Phil Karlson, 1960
  Les maraudeurs attaquent (Merrill's Marauders) de Samuel Fuller, 1962
  L'attaque dura sept jours (The Thin Red Line) d'Andrew Marton, 1964
  Première Victoire (In harm's way) d'Otto Preminger, 1965
  Duel dans le Pacifique (Hell in the Pacific) de John Boorman, 1968
   Trop tard pour les héros (Too Late the Hero) de Robert Aldrich, 1970
   Tora ! Tora ! Tora ! (トラ・トラ・トラ！) de Kinji Fukasaku, Toshio Masuda et Richard Fleischer, 1970
   (激動の昭和史 沖縄決戦) de Kihachi Okamoto, 1971
  La Bataille de Midway (Midway) de Jack Smight, 1976
  MacArthur, le général rebelle (MacArthur) de Joseph Sargent, 1977
  1941 de Steven Spielberg, 1979
    Le Commando de Sa Majesté (The Sea Wolves) d'Andrew V. McLaglen, 1980
   Attack Force Z de , 1982
  La Ligne rouge (The Thin Red Line) de Terrence Malick, 1998
  Pearl Harbor de Michael Bay, 2001
  Windtalkers : Les Messagers du vent de John Woo, 2002
  Les Hommes du Yamato (男達の大和) de Jun'ya Satō, 2005
  Mémoires de nos pères (Flags of Our Fathers) de Clint Eastwood, 2006
  Lettres d'Iwo Jima (Letters from Iwo Jima) de Clint Eastwood, 2006
  Kamikaze : Assaut dans le Pacifique (俺は、君のためにこそ死ににいく) de Taku Shinjō, 2007
  1945: End of War (太平洋の奇跡 -フォックスと呼ばれた男) d'Hideyuki Hirayama, 2011
  Isoroku (聯合艦隊司令長官 山本五十六) d'Izuru Narushima, 2011
  Kamikaze, le dernier assaut (永遠の0) de Takashi Yamazaki, 2013
  Fires on the Plain (野火) de Shin'ya Tsukamoto, 2014
   Tu ne tueras point (Hacksaw Ridge) de Mel Gibson, 2016
  USS Indianapolis: Men of Courage de Mario Van Peebles, 2016
  The Lost Soldier (烽火芳菲) de Bille August, 2017
  Midway de Roland Emmerich, 2019
  Onoda, 10 000 nuits dans la jungle de Arthur Harari, 2021

 À l'arrière 
 Politique 

  Correspondant 17 (Foreign Correspondent) d'Alfred Hitchcock, 1940
  Colonel Blimp (The Life and Death of Colonel Blimp) de Michael Powell et Emeric Pressburger, 1943
  Une cloche pour Adano (A Bell for Adano) d'Henry King, 1945
  Tragique Décision (Command Decision) de Sam Wood, 1948
   La Fin d'Hitler (Der letzte Akt) de Georg Wilhelm Pabst, 1955
  08/15 Go Home (08/15 in der Heimat) de Paul May, 1955
  L'Homme qui n'a jamais existé (The Man Who Never Was) de Ronald Neame, 1956
  Jugement à Nuremberg (Judgment at Nuremberg) de Stanley Kramer, 1961
  Trahison sur commande (The Counterfeit Traitor) de George Seaton, 1962
  Le Jour le plus long du Japon (日本のいちばん長い日) de Kihachi Okamoto, 1967
   Les Dix Derniers Jours d'Hitler (Hitler: The Last Ten Days ; Gli ultimi 10 giorni di Hitler) d'Ennio De Concini, 1973
   Le Grand Carnaval d'Alexandre Arcady, 1983
    Le Dernier Empereur (The Last Emperor ; L'Ultimo Imperatore ; 末代皇帝) de Bernardo Bertolucci, 1987
  Les Maîtres de l'ombre (Fat Man and Little Boy) de Roland Joffé, 1989
   Vent d'est de Robert Enrico, 1993
  Pétain de Jean Marbœuf, 1993
  Pride (プライド 運命の瞬間) de Shun'ya Itō, 1998
  La Chute (Der Untergang) d'Oliver Hirschbiegel, 2004
  Mon Führer : La Vraie Véritable Histoire d'Adolf Hitler (Mein Führer - Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler) de Dani Levy, 2007
   Eichmann de Robert William Young, 2008
   Crimes de guerre (Emperor ; 天皇) de Peter Webber, 2012
   Diplomatie de Volker Schlöndorff, 2014
  Le Jour le plus long du Japon (日本のいちばん長い日) de Masato Harada, 2015
  Churchill de Jonathan Teplitzky, 2017
   Les Heures sombres (Darkest Hour) de Joe Wright, 2017
  De Gaulle de Gabriel Le Bomin, 2020
  L'Étau de Munich (Munich: The Edge of War) de Christian Schwochow, 2021

 Résistance et collaboration 

  Jeux dangereux (To Be or Not to Be) d'Ernst Lubitsch, 1942
  Un de nos avions n'est pas rentré (One of Our Aircraft Is Missing) de Michael Powell et Emeric Pressburger, 1942
  Service secret (Secret Mission) d'Harold French, 1942
  Went the Day Well? d'Alberto Cavalcanti, 1942
  Les bourreaux meurent aussi (Hangmen Also Die!) de Fritz Lang, 1943
  Hitler's Madman de Douglas Sirk, 1943
  Bomber's Moon d'Edward Ludwig et Harold D. Schuster, 1943
  La Croix de Lorraine (Cross of Lorraine) de Tay Garnett, 1943
  Jours de gloire (Days of Glory) de Jacques Tourneur, 1944
  Rome, ville ouverte (Roma città aperta) de Roberto Rossellini, 1945
  Jours de gloire (Giorni di gloria) de Luchino Visconti et Marcello Pagliero, 1945
  La Bataille du rail de René Clément, 1946
  Un ami viendra ce soir de Raymond Bernard, 1946
  Le Père tranquille de René Clément, 1946
  L'Étrange Aventurière (I See a Dark Stranger) de Frank Launder, 1946
  13, rue Madeleine d'Henry Hathaway, 1947
   La Bataille de l'eau lourde (Kampen om tungtvannet) de Jean Dréville, 1948
  Odette, agent S 23 (Odette) d'Herbert Wilcox, 1950
  Le Traître (Decision Before Dawn) d'Anatole Litvak, 1951
   Nous sommes tous des assassins (Siamo tutti assassini) d'André Cayatte, 1952
  Le Général du Diable (Des Teufels General) d'Helmut Käutner, 1955
  Le Renard de Paris (Der Fuchs von Paris) de Paul May, 1957
  Agent secret S.Z. (Carve Her Name with Pride) de Lewis Gilbert, 1958
  La Verte Moisson de François Villiers, 1959
  La Grande Pagaille (Tutti a casa) de Luigi Comencini, 1960
  Arrêtez les tambours de Georges Lautner, 1961
  Les Honneurs de la guerre de Jean Dewever, 1962
   Le Train (The Train) de John Frankenheimer, 1964
  La Vie de Château de Jean-Paul Rappeneau, 1966
  La Ligne de démarcation de Claude Chabrol, 1966
   Paris brûle-t-il ? (Is Paris Burning?) de René Clément, 1966
   La Grande Vadrouille de Gérard Oury, 1966
   La Fantastique Histoire vraie d'Eddie Chapman (Triple Cross) de Terence Young, 1966
  La Longue Marche d'Alexandre Astruc, 1966
   La Nuit des généraux (The Night of the Generals) d'Anatole Litvak, 1967
   Un homme de trop de Costa-Gavras, 1967
   L'Armée des ombres (L'armata degli eroi) de Jean-Pierre Melville, 1969
     La Bataille de la Neretva (Bitka na Neretvi ; Battle of Neretva ; La battaglia della Neretva ; Die Schlacht an der Neretva) de Veljko Bulajić, 1969
   Le Mur de l'Atlantique (Un elmetto pieno di... fifa) de Marcel Camus, 1970
  Le Sauveur de Michel Mardore, 1971
  Le Franc-tireur de Jean-Max Causse et Roger Taverne, 1972
  Lacombe Lucien de Louis Malle, 1974
   Le Vieux Fusil de Robert Enrico, 1975
    Sept Hommes à l'aube (Operation Daybreak) de Lewis Gilbert, 1975
  Le Choix du destin (Soldaat van Oranje) de Paul Verhoeven, 1977
  Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiré, 1983
  To Be or Not to Be de , 1983
 Blanche et Marie de Jacques Renard, 1985
  De guerre lasse de Robert Enrico, 1987
  Mon ami le traître de José Giovanni, 1988
  Uranus de Claude Berri, 1990
  Swing Kids de Thomas Carter, 1993
  Les Misérables de Claude Lelouch, 1995
  Un héros très discret de Jacques Audiard, 1996
  Lucie Aubrac de Claude Berri, 1997
    Charlotte Gray de Gillian Armstrong, 2001
  Effroyables Jardins de Jean Becker, 2003
  Sophie Scholl : Les Derniers Jours (Sophie Scholl - Die letzten Tage) de Marc Rothemund, 2005
     Black Book (Zwartboek) de Paul Verhoeven, 2006
    Lust, Caution (色、戒)d'Ang Lee, 2007
  Les Soldats de l'ombre (Flammen og Citronen) d'Ole Christian Madsen, 2008
  Les Femmes de l'ombre de Jean-Paul Salomé, 2008
  Winter in Wartime (Oorlogswinter) de Martin Koolhoven, 2008
  Max Manus, opération sabotage (Max Manus) de Joachim Rønning et Espen Sandberg, 2008
   Walkyrie de Bryan Singer, 2008
  Les Insurgés (Defiance) d'Edward Zwick, 2009
    John Rabe, le juste de Nankin (John Rabe ; 电影) de Florian Gallenberger, 2009
  L'Armée du crime de Robert Guédiguian, 2009
   Shanghai de Mikael Håfström, 2010
  Elser, un héros ordinaire (Elser: Er hätte die Welt verändert) d'Oliver Hirschbiegel, 2015
    Seul dans Berlin (Jeder stirbt für sich allein ; Alone in Berlin) de Vincent Perez, 2016
    Opération Anthropoid de Sean Ellis, 2016
   Trahisons (The Exception) de , 2016
  Riphagen de Pieter Kuijpers, 2016
   Alliés (Allied) de Robert Zemeckis, 2016
  HHhh de Cédric Jimenez, 2017
  Une affaire personnelle (Una questione privata) de Paolo et Vittorio Taviani, 2017
  Le 12e Homme (Den 12. mann) d'Harald Zwart, 2017
  Le Banquier de la Résistance (Bankier van het Verzet) de Joram Lürsen, 2018
  Le Réseau Shelburn de Nicolas Guillou, 2019
   Anya (Waiting for Anya) de Ben Cookson, 2020
     Resistance de Jonathan Jakubowicz, 2020

 Prisonniers de guerre 

  La Dernière Chance (Die letzte Chance) de Leopold Lindtberg, 1945
  Captives à Bornéo (Three came home) de Jean Negulesco, 1950
  Stalag 17 (Stalag 17) de Billy Wilder, 1953
  Les Indomptables de Colditz (The Colditz Story) de Guy Hamilton, 1955
   Le Pont de la rivière Kwaï (The Bridge on the River Kwai) de David Lean, 1957
  L'Évadé du camp 1 (The One That Got Away) de Roy Ward Baker, 1957
  La Vache et le Prisonnier d'Henri Verneuil, 1959
  Le Passage du Rhin d'André Cayatte, 1960
  Mot de passe : courage (The Password Is Courage) d'Andrew L. Stone, 1962
  Le Caporal épinglé de Jean Renoir, 1962
  La Grande Évasion (The Great Escape) de John Sturges, 1963
   La Colline des hommes perdus (The Hill) de Sidney Lumet, 1965
  L'Express du colonel Von Ryan (Von Ryan's Express) de Mark Robson, 1965
  Un caïd (King Rat) de Bryan Forbes, 1965
    La Vingt-cinquième Heure (La venticinquesima ora) d'Henri Verneuil, 1967
  L'Évasion du capitaine Schlütter (The McKenzie Break) de Lamont Johnson, 1970
  À nous la victoire (Escape to Victory) de John Huston, 1981
   Furyo (戦場のメリークリスマス ; Merry Christmas, Mr. Lawrence) de Nagisa Ōshima, 1983
  Empire du soleil (Empire of the Sun) de Steven Spielberg, 1987
  Retour de la rivière Kwaï (Return from the River Kwai) d'Andrew V. McLaglen, 1989
  Paradise Road de Bruce Beresford, 1997
  Les Démons à ma porte (鬼子来了) de Jiang Wen, 2000
  Chungkai, le camp des survivants (To End All Wars) de David L. Cunningham, 2001
  Mission Évasion (Hart's War) de Gregory Hoblit, 2002
  Le Grand Raid (The Great Raid) de John Dahl, 2005
  Katyń d'Andrzej Wajda, 2007
  Les Chemins de la liberté (The Way Back) de Peter Weir, 2011
   Les Voies du destin (The Railway Man) de , 2013
  Invincible (Unbroken) d'Angelina Jolie, 2014
   Les Oubliés (Under sandet ; Unter dem Sand) de Martin Zandvliet, 2015
  Battleship Island (군함도) de Ryoo Seung-wan, 2017

 Déportation et Shoah 

  Le Journal d'Anne Frank de George Stevens, 1959
  Kapò de Gillo Pontecorvo, 1960
   Jacob le menteur (Jakob, der Lügner) de Frank Beyer, 1975
   Monsieur Klein de Joseph Losey, 1976
  Le Choix de Sophie (Sophie's Choice) d'Alan J. Pakula, 1982
   Au revoir les enfants (Auf Wiedersehen, Kinder) de Louis Malle, 1987
  La Liste de Schindler (Schindler's List) de Steven Spielberg, 1993
  La vie est belle (La vita è bella) de Roberto Benigni, 1997
      Train de vie (Trenul vieţii) de Radu Mihaileanu, 1998
  Jakob le menteur (Jakob the Liar) de Peter Kassovitz, 1999
    Amen. de Costa-Gavras, 2002
     Le Pianiste (The Pianist) de Roman Polanski, 2002
  Le Neuvième Jour (Der neunte Tag)  de Volker Schlöndorff, 2004
  La Maison de Nina de Richard Dembo, 2005
   Les Faussaires (Die Fälscher) de Stefan Ruzowitzky, 2007
   Le Garçon au pyjama rayé (The Boy in the Striped Pyjamas) de Mark Herman, 2008
  La Rafle de Roselyne Bosch, 2010
    Sous la ville (W ciemności en polonais) d'Agnieszka Holland, 2011
  Le Souvenir de toi (Die verlorene Zeit) d', 2011
  Le Fils de Saul (Saul fiazé) de László Nemes, 2015
   (杉原千畝 スギハラチウネ) de Cellin Gluck, 2015
  Les Enfants de la chance de Malik Chibane, 2016
  Sobibor (Собибор) de Constantin Khabenski, 2018
  Le Photographe de Mauthausen (El fotógrafo de Mauthausen) de Mar Targarona, 2018

 Vie de civils 

  La Fille du puisatier de Marcel Pagnol, 1940
   de Brian Desmond Hurst, 1941
  Madame Miniver (Mrs. Miniver) de William Wyler, 1942
  Casablanca de Michael Curtiz, 1942
  Der Fuehrer's Face de Jack Kinney, 1943
  Les Enfants d'Hitler (Hitler's Children) d'Edward Dmytryk, 1943
  Femmes en mission (The Gentle Sex) de Leslie Howard, 1943
  Ceux de chez nous (Millions Like Us) de Sidney Gilliat et Frank Launder, 1943
  Marie-Louise de Leopold Lindtberg, 1944
  What Next, Corporal Hargrove? de Richard Thorpe, 1945
  Le Silence de la mer de Jean-Pierre Melville, 1949
  Whisky à gogo ! (Whisky Galore) d'Alexander Mackendrick, 1949
  Jeux interdits de René Clément, 1952
   La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, 1956
  Quand passent les cigognes (Летят журавли) de Mikhaïl Kalatozov, 1957
  Le vent ne sait pas lire (The Wind cannot read) de Ralph Thomas, 1958
   Les chiens sont lâchés (Unruhige Nacht) de Falk Harnack, 1958
  Le Chemin des écoliers de Michel Boisrond, 1959
  La Ballade du soldat (Баллада о солдате) de Grigori Tchoukhraï, 1959
  Monsieur principe supérieur (Vyšší princip) de Jiří Krejčík, 1960
   La ciociara de Vittorio De Sica, 1960
  Le Vieil Homme et l'Enfant de Claude Berri, 1967
  Les Patates de Claude Autant-Lara, 1969
  La Troisième Partie de la nuit (Trzecia część nocy) d'Andrzej Żuławski, 1972
   Le Train de Pierre Granier-Deferre, 1973
  Un sac de billes de Jacques Doillon, 1975
  Un enfant dans la foule de Gérard Blain, 1976
  Alexandrie pourquoi ? (إسكندرية ليه) de Youssef Chahine, 1979
    Le Tambour (Die Blechtrommel) de Volker Schlöndorff, 1979
  Yanks de John Schlesinger, 1979
  Le Dernier Métro de François Truffaut, 1980
  Lili Marleen de Rainer Werner Fassbinder, 1981
    La barque est pleine (Das Boot ist voll) de Markus Imhoof, 1981
  L'Arme à l'œil (Eye of the Needle) de Richard Marquand, 1981
  Monsignor de Frank Perry, 1982
  Hope and Glory de John Boorman, 1987
  Le Tombeau des lucioles (火垂るの墓) d'Isao Takahata, 1988
  Après la guerre de Jean-Loup Hubert, 1989
    Europa Europa (Hitlerjunge Salomon) d'Agnieszka Holland, 1990
  La Neige et le Feu de Claude Pinoteau, 1991
   Une lueur dans la nuit (Shining Through) de David Seltzer, 1992
  Aimée et Jaguar (Aimée und Jaguar) de Max Färberböck, 1999
   Un thé avec Mussolini (Tea with Mussolini ; Un tè con Mussolini) de Franco Zeffirelli, 1999
    Capitaine Corelli (Capitaine Corelli's Mandolin) de John Madden, 2001
  Nowhere in Africa (Nirgendwo in Afrika) de Caroline Link, 2001
  Monsieur Batignole de Gérard Jugnot, 2002
  Bon voyage de Jean-Paul Rappeneau, 2003
  Les Égarés d'André Téchiné, 2003
  Une autre mère (Äideistä parhain) de Klaus Härö, 2005
  Reviens-moi (Atonement) de Joe Wright, 2007
    Les Orphelins de Huang Shui (The Children of Huang Shi ; 黄石的孩子) de Roger Spottiswoode, 2008
  Une femme à Berlin (Anonyma - Eine Frau in Berlin) de Max Färberböck, 2008
   Australia de Baz Luhrmann, 2008
   Le Chant des mariées (اغنية العروس) de Karin Albou, 2008
   Attaque sur Léningrad (Ленинград) d'Aleksandr Buravsky, 2009
  La Fille du puisatier de Daniel Auteuil, 2011
  Lidice de Petr Nikolaev, 2011
   La Voleuse de livres (The Book Thief) de Brian Percival, 2013
    Cours sans te retourner (Lauf, Junge, lauf ; Biegnij, chłopcze, biegnij) de Pepe Danquart, 2013
    Suite française de Saul Dibb, 2015
  En mai, fais ce qu'il te plaît de Christian Carion, 2015
  Le Voyage de Fanny de Lola Doillon, 2016
  Un Juif pour l'exemple de Jacob Berger, 2016
  Bienvenue en Sicile (In guerra per amore) de Pierfrancesco Diliberto, 2016
  Un sac de billes de Christian Duguay, 2017
  La Promesse de l'aube d'Éric Barbier, 2017
   Jojo Rabbit de Taika Waititi, 2019
  Les Amants sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa, 2020

 Séries télévisées et téléfilms 
  Papa Schultz (Hogan's heroes) de Bernard Fein et Albert S. Ruddy, 1965 à 1971
  Commando du désert (The Rat Patrol) de Tom Gries, 1966 à 1968
  Dad's Army de David Croft et , 1968 à 1977
  Le 16 à Kerbriant de Michel Wyn, 1972
  Colditz de Brian Degas et , 1972 à 1974
  La Ligne de démarcation de Jacques Ertaud, 1973
  Les Têtes brûlées (Baa Baa Black Sheep puis Black Sheep Squadron) de Stephen J. Cannell, 1976 à 1978
   de London Weekend Television, 1978 à 1980
    de , 1977 à 1979
  Holocauste (Holocaust) de Marvin J. Chomsky, 1978
  Le Souffle de la guerre (The Winds of War) de Dan Curtis, 1983
  Le Code Rebecca (The Key to Rebecca) de David Hemmings, 1985
  Les Rescapés de Sobibor (Escape from Sobibor) de Jack Gold, 1987
  Les Orages de la guerre (War and Remembrance) de Dan Curtis, 1988 à 1989 
  Nom de code: Requin (Mission of the Shark: The Saga of the U.S.S. Indianapolis) de Robert Iscove, 1991
  Un jour avant l'aube de Jacques Ertaud, 1994
   de Jack Gold, 1998
   de Malcolm Mowbray et David Wheatley, 2000
  La Bicyclette bleue de Thierry Binisti, 2000
   Conspiration de Frank Pierson, 2001
  Frères d'armes (Band of Brothers) de Tom Hanks et Steven Spielberg, 2001
  1943, l'ultime révolte (Uprising) de Jon Avnet, 2001
  Jean Moulin d'Yves Boisset, 2002
  Hitler : La Naissance du mal (Hitler: The Rise of Evil) de Christian Duguay, 2003
  Ike. Opération Overlord (Ike: Countdown to D-Day) de Robert Harmon, 2004
  Le Silence de la mer de Pierre Boutron, 2004
  Un amour à taire de Christian Faure, 2005
  Trois Jours en juin de Philippe Venault, 2005
  Monsieur Léon de Pierre Boutron, 2006
  Monsieur Max de Gabriel Aghion, 2007
  La Dame d'Izieu d'Alain Wermus, 2007
  La Résistance de Félix Olivier, 2008
  Le Pont (Die Brücke) de Wolfgang Panzer, 2008
  Un village français de Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel Daucé, 2009
  La Saison des immortelles d'Henri Helman, 2009
  L'Évasion de Laurence Katrian, 2009
  The Pacific de Tom Hanks et Steven Spielberg, 2010
  Spitfire (First Light) de Matthew Whiteman, 2010
   Le Naufrage du Laconia (The Sinking of the Laconia) de , 2011
   La Mer à l'aube de Volker Schlöndorff, 2012
  Malgré-elles de Denis Malleval, 2012
  Génération War (Unsere Mütter, unsere Väter) de Philipp Kadelbach, 2013
  Résistance de Dan Franck, 2014
  The Heavy Water War : Les Soldats de l'ombre (Kampen om tungtvannet) de , 2015
  X Company de Flood et Stéphanie Morgenstern, 2015
  Les Grandes Grandes Vacances de Delphine Maury et Olivier Vinuesa, 2015
  Rose et le Soldat de Jean-Claude Barny, 2016
  Das Boot de Tony Saint et Johannes W. Betz, 2018
  SAS: Rogue Heroes de Steven Knight, 2022

 Documentaires 
  Les Soldats au combat (戦ふ兵隊) de Fumio Kamei, 1939
  La Bataille de Midway (The Battle of Midway) de John Ford, 1942
  Pourquoi nous combattons (Why We Fight) une série de sept films de Frank Capra, de 1942 à 1945
  Stalingrad de Léonid Varlamov, 1943
  With the Marines at Tarawa de Louis Hayward, 1944
  Nuit et Brouillard d'Alain Resnais, 1956
  Le Temps du ghetto de Frédéric Rossif, 1961
  Le Temps des doryphores de Jacques de Launay et Dominique Rémy, 1967
  Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophüls, 1971
  Le Monde en guerre (The World at War) de Jeremy Isaacs, 1973 à 1974
  Shoah de Claude Lanzmann, 1985
  De Nuremberg à Nuremberg de Frédéric Rossif, 1989
  L'Œil de Vichy de Claude Chabrol, 1993
  George Stevens: D-Day to Berlin de George Stevens Jr., 1994
  Nazisme: un avertissement de l'Histoire (The Nazis: A Warning from History) de Laurence Rees, 1997
   de Laurence Rees, 1999
  Ils ont filmé la guerre en couleur de René-Jean Bouyer, 2000 à 2005
   de Ken Burns et Lynn Novick, 2007
  Eût-elle été criminelle... de Jean-Gabriel Périot, 2008
   de Laurence Rees et Andrew Williams, 2008
  Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale de Daniel Costelle et Isabelle Clarke, 2009
  Apocalypse, Hitler de Daniel Costelle et Isabelle Clarke, 2011
  Les grandes dates de la Seconde Guerre mondiale en couleur (Greatest Events of WWII in Colour), 2019
  39-45 en couleur : vers la victoire (WWII in Color: Road to Victory), 2021
  L'Archipel des Français Libres'' de Xavier Fréquant et Yassir Guelzim, 2021

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Liste de films sur la Première Guerre mondiale

 
Mondiale, 2